Тождества Фирца — тождества линейной алгебры, связывающие различные выражения в виде произведений матриц Паули, матриц Гелл-Манна и матриц Дирака, различающиеся между собой перестановкой индексов. Используются в теоретической физике.

Тождества Фирца для матриц Паули 
 

 

Здесь и ниже  — матрицы Паули,  — символ Кронекера,.

Тождества Фирца для матриц Гелл-Манна 
 

 

Здесь и ниже  — матрицы Гелл-Манна, .

Тождества Фирца для матриц Дирака 
 

Здесь матрица  может быть одного из пяти типов :
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,

где  — матрицы Дирака

Матрица  называется матрицей Фирца.

Матрица Фирца

См. также 
 Матрицы Паули
 Матрицы Гелл-Манна
 Матрицы Дирака

Примечания

Литература 
 

Фирца
Линейная алгебра
Теоретическая физика